IEST ist eine Abkürzung für:
 Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas (Institut für höhere Studien von Tamaulipas), Mexiko
 Internationale Essener Songtage 1968 in Essen

IEST